Croce kan syfta på:

 Croce (djur) – ett släkte av insekter

Geografi

Frankrike 

 Croce, kommun, departementet Haute-Corse i regionen Korsika,

Italien 

 Croce (ort i Italien, Toscana), Province of Arezzo, 
 Croce (ort i Italien, Veneto), Provincia di Venezia, 
 Croce (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Rimini), 
 Croce (ort i Italien, Emilia-Romagna, Provincia di Reggio Emilia), 
 Croce (ort i Italien, Sicilien), Messina, 

Robotskapade Italienförgreningar